Republikeinse Partij van São Paulo, een Braziliaanse politieke partij van 1873 tot 1937
 Portugese Republikeinse Partij, een Portugese politieke partij van 1876 tot 1911
 Politieke Partij Radikalen, een Nederlandse politieke partij tussen 1968 en 1991
 Progressive Reform Party, een Zuid-Afrikaanse politieke anti-apartheidspartij tussen 1976 en 1977
 Psychologisch refractaire periode
 Pityriasis Rubra Pilaris, een zeldzame huidziekte
 Platelet Rich Plasma